Kostkowo (Ermland-Mazurië), een plaats in het Poolse district Działdowski, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Kostkowo (Pommeren), een plaats in het Poolse district Wejherowski, woiwodschap Pommeren